El paral·lel 71º nord és una línia de latitud que es troba a 71 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 71° de latitud nord, un grau de longitud equival a  36,351 km; la longitud total del paral·lel és de 13.086 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.881 km i a 2.121 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 71º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 6.543 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 4.242 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i resta sota l'horitzó tot el dia en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 71º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="135" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega
|- 
| 
! scope="row" | 
| Illes de Rolvsøy, Havøya, Måsøy, Magerøya
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Nordkinn
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Barents
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nova Zembla - Illes de Mejduixarskii i Iújni
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Kara
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Iamal
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de l'Obi
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Guidan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf del Ienissei
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Làptev
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de Buor-Khaia
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de la Sibèria Oriental
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Wrangel
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar dels Txuktxis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska - North Slope
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Beaufort
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf d'Amundsen
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud de illa de Banks, Territoris del Nord-oest, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Territoris del Nord-oest - Illa Victòria Nunavut - Illa Victòria
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Canal de M'Clintock
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Larsen Sound
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Península de Boothia
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Boothia
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Bernier
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa de Baffin, Illa Sillem i novament Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Baffin
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Uummannaq Fjord
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Hall Bredning
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Terra de Jameson
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Jan Mayen
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 70º nord
 Paral·lel 72º nord

Referències 

Línies de latitud